Goniosupradens är ett släkte av kräftdjur. Goniosupradens ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simkrabbor
Goniosupradens